Arvo – fiume della Calabria che nasce dai monti della Sila
 Lago Arvo – lago artificiale nel bacino del suddetto fiume
 Arvo – nome proprio di persona maschile in finlandese ed estone
 Arvo – probabile pseudonimo di Julius Evola all'interno del Gruppo di Ur

Pagine correlate
 Arvi (disambigua)